Rafael Alves dos Santos - futebolista que atua como zagueiro
 Rafael de Carvalho Santos - futebolista que atua como goleiro

Veja também 
 Rafael dos Santos

Desambiguações de antropônimos